Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2013 — 71-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона здобув ГБ Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вікінгур візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Фарерських островів 2013

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2013
Фарерські острови